Ecublens kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Ecublens, Vaud, ort och kommun, 
 Ecublens, Fribourg, ort och kommun,